Дми́трий Сидоре́нко:
 Сидоренко, Дмитрий Валерьевич  (род. 1988) — украинский пловец в ластах.
 Сидоренко, Дмитрий Владимирович (род. 1973) — российский футболист.
 Сидоренко, Дмитрий Прокофьевич (1927—2019) — слесарь-сборщик, Герой Социалистического Труда.